Luci Numitori (Lucius Numitorius) que fou un dels cinc tribuns que foren elegits per primer cop pels comicis de tribu el 472 aC
 Publi Numitori, tribú de la plebs el 449 aC
 Numitori Puil·le, dirigent de Fregellae 
 Gai Numitori (Caius Numitorius) fou un romà membre del partit aristocràtic, condemnat a mort i executat per ordre de Gai Mari i Luci Corneli Cinna quan van entrar a Roma el 88 aC. El seu cos fou després arrossegat amb una ganxo pel fòrum pels seus botxins.